Powiat Ito – dawny powiat w prefekturze Fukuoka
 Powiat Ito – powiat w prefekturze Wakayama